AIA steht für:
 Aerospace Industries Association, Vereinigung der US-Luftfahrtindustrie
 Air Intelligence Agency, siehe Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency
 American Institute of Architects, Berufsverband
 American International Assurance Company, Lebensversicherungsgruppe, siehe AIA Group
 Archaeological Institute of America
 ASEAN Investment Area, Abkommen zwischen den ASEAN-Staaten
 Association Internationale Africaine, siehe Internationale Afrika-Gesellschaft
 Association internationale Aphasie, Behindertenorganisation
 Associazione Italiana Arbitri, italienische Schiedsrichtervereinigung
 Automated Imaging Association, Branchenverband für industrielle Bildverarbeitung
 Automatischer Informationsaustausch durch Schweizer Banken über Kundenkonten
 Leahy–Smith America Invents Act, US-Bundesgesetz auf dem Gebiet des Patentrechts
 Anguilla (ISO-3166- und FIFA-Code), Überseegebiet des Vereinigten Königreichs
 Alliance Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Alliance (Nebraska), Box Butte County, Nebraska
 Air Atlantis (ICAO-Code), portugiesische Fluggesellschaft
 Avies (ICAO-Code), estnische Fluggesellschaft

Aia steht für:
 Aia bzw. Aiaia, in der griechischen Mythologie Insel und Stadt im äußersten Osten
 Aia, baskische Schreibweise der Gemeinde Aya (Gipuzkoa) in der spanischen Provinz Gipuzkoa, Region Baskenland, Spanien
 Aia,  Göttin der mesopotamischen Religion, siehe Aja (Mythologie)

Siehe auch:
 Aya
 Aja

Abkürzung